Чупру́н — одно из названий чуба. Может быть фамилией:

 Чупрун, Вадим Прокофьевич (род. 1943) — украинский политик
 Чупрун, Евгений Романович (1927—2005) — советский и российский художник